Солдатенко — украинская фамилия.

Известные носители 
 Солдатенко, Александр (1900—1942) — командир партизанского отряда в годы Великой Отечественной войны.
 Солдатенко, Алексей Васильевич (род. 1980) — российский учёный в области овощеводства.
 Солдатенко, Валерий Фёдорович (род. 1946) — украинский историк.
 Солдатенко, Василий Григорьевич (1920—1985) — Герой Советского Союза.
 Солдатенко, Вениамин Васильевич (род. 1939) — советский легкоатлет (спортивная ходьба).
 Солдатенко, Вячеслав (псевдоним Слава Сэ; 1969—2021) — латвийский русскоязычный писатель.
 Солдатенко, Вячеслав Игоревич (род. 1994) — белорусский гандболист.
 Солдатенко, Ростислав Азарович (род. 1997) — российский футболист.

См. также